Гедике:

 Гедике, Александр Фёдорович (1877—1957) — русский композитор, органист.
 Гедике, Роберт Андреевич (1829—1910) — петербургский архитектор.
 Гедике, Георгий Евгеньевич (1899—1978) — псковский архитектор.
 Гёдеке, Карл (1814—1887) — немецкий писатель, библиограф и литературовед.
 Гедике, Фёдор Фёдорович (ок. 1783 — ?) — лингвист, филолог, профессор Петербургского университета.
 Гедике, Фридрих (1754—1803) — немецкий богослов, педагог, реформатор позднего Просвещения.
 Гедике — посёлок при железнодорожной станции, Вяземский район, Хабаровский край.